Gaasperplas (water), een plas in Amsterdam Zuidoost
Gaasperplas (metrostation), een metrostation in Amsterdam